Fauna generalmente se refiere al conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema. Además, puede hacer referencia a:

 Fauna, barrio residencial periférico (o suburbio) de la ciudad de Bloemfontein (Sudáfrica).
 Fauna o Bona Dea (también conocida como Maia); divinidad romana.
 Fauna, banda venezolana de rock.
 Fauna, álbum debut de la cantante danesa de música pop Oh Land.
 Fauna, una de las tres hadas buenas de la película La Bella Durmiente.

Enlaces externos